

Topónimos 
La Puebla (Novo México) — região censitária dos Estados Unidos

México 
Puebla (estado)
Puebla de Zaragoza — capital do estado de Puebla

Municípios da Espanha 
Sa Pobla — ; Baleares
Puebla de la Sierra — Comunidade de Madrid
Cenarruza-Puebla de Bolívar — País Basco

Andaluzia 
La Puebla de Cazalla
Puebla de Don Fadrique
La Puebla de los Infantes
Puebla de Guzmán
La Puebla del Río

Aragão 
Puebla de Albortón
La Puebla de Alfindén
La Puebla de Castro
La Puebla de Híjar
La Puebla de Valverde

Castela e Leão 
Puebla de Azaba
La Puebla de Arganzón
Puebla de Lillo
Puebla de Pedraza
Puebla de San Medel
Puebla de Sanabria
La Puebla de Valdavia
Puebla de Yeltes
Santiago de la Puebla
Villaquirán de la Puebla

Castela-Mancha 
Puebla de Almenara
La Puebla de Almoradiel
Puebla de Beleña
Puebla de Don Rodrigo
La Puebla de Montalbán
Puebla del Príncipe
Puebla del Salvador
Puebla de Valles

Catalunha 
La Pobla de Cérvoles — 
La Pobla de Claramunt
La Pobla Llarga — 
La Pobla de Lillet
La Pobla de Mafumet
La Pobla de Massaluca — 
La Pobla de Montornès — 
La Pobla de Segur —

Estremadura 
Puebla de Alcocer
Puebla de la Calzada
Puebla del Maestre
Puebla de Obando
Puebla del Prior
Puebla de la Reina
Puebla de Sancho Pérez

Galiza 
Póvoa do Brolhão — 
Póvoa do Caraminhal — ; da Galiza
Póvoa de Trives —

Comunidade Valenciana 
Puebla de Arenoso
La Pobla de Benifassà — 
La Pobla del Duc — 
La Pobla de Farnals — 
La Pobla Llarga — 
Puebla de San Miguel — 
La Pobla Tornesa — 
La Pobla de Vallbona —

Outros usos 
Estação Puebla — do metro da Cidade do México
Club Puebla — de futebol mexicano, de Puebla de Zaragoza

Desambiguações de topônimos